Strunden ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Strunden (1926–2008), deutscher Zahnarzt sowie Sachbuchautor mit dem Schwerpunkt Papageien
 Horst Strunden (1890–1973), deutscher Landrat